Humaljärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Humaljärvi (sjö i Södra Karelen), 
 Humaljärvi (sjö i Nyland), 

Robotskapade Finlandförgreningar